То́ми Ю́рич (; ) — австралийский футболист, нападающий клуба «Мельбурн Виктори». Выступал за сборную Австралии.

Клубная карьера 
Хорват по происхождению. Первую половину молодёжной карьеры провёл в австралийских клубах; вторую — в хорватских. Последним был столичный «Кроация», где он начал свою профессиональную карьеру, проведя за главный состав сезон 2010/11. Следующий сезон провёл за другой столичный клуб — «Локомотива», в составе которой сыграл 14 матчей и забил 3 гола. В 2012 году защищал цвета «Интера» из Запрешича.

10 февраля 2013 года Юрич подписал краткосрочный контракт с австралийским клубом «Аделаида Юнайтед». 16 февраля Томи забил в своем дебютном матче против «Сидней» (1:2).

20 мая 2013 года Юрич подписал двухлетний контракт с «Уэстерн Сидней Уондерерс», став первым трансфером в межсезонье в лиге. В дебютном матче он сравнял и установил окончательный счет против «Сентрал Кост Маринерс» (1-1) 12 октября 2013 года. Томи забил свой первый гол в Лиге чемпионов Азии на стадии 1/16 финала против «Санфречче Хиросима» 7 мая 2014 года. Успешный первом сезоне за «Уэстерн Сидней Уондерерс» Томи закончил с 12 голами в 29 матчах, четыре из которых были забиты в Лиге чемпионов АФК 2014, который клуб выиграла. Юрич забил единственный и победный гол в финале турнира против «Аль-Хиляль (Эр-Рияд)».

16 мая 2015 года покинул «Уэстерн Сидней Уондерерс».

15 августа 2015 года Юрич подписал однолетний контракт с нидерландским клубом «Рода». Дебют за команду состоялся 20 сентября 2015 года в матче против «Фейеноорда», заменив на 71-ой минуте Эдвина Гьяси.

2 июля 2016 года перешёл в швейцарский клуб «Люцерн», несмотря на интерес со стороны Китайской Суперлиги. Во время своего дебюта Юрич также отметился забитым голом.

27 августа 2019 года подписал контракт с софийским ЦСКА.

26 ноября 2020 года вернулся в «Аделаиду Юнайтед», подписав контракт на сезон 2020/21. 19 февраля 2021 года Юрич забил хет-трик, состоящий только из пенальти, в матче против «Сентрал Кост Маринерс».

В июле 2021 года присоединился к клубу «Макартур».

Карьера за сборную 
Дебют за сборную Австралии состоялся 20 июля 2013 года в матче Кубка Восточной Азии против Южной Кореи. Включен в состав сборной на Кубок Азии 2015 в Австралии, на котором сборная взяла титул.

Голы за сборную

Клубная статистика

Достижения

Клубные

«Уэстерн Сидней Уондерерс» 
 Обладатель Лиги чемпионов АФК: 2014

Международные 
 Обладатель Кубка Азии: 2015

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Кроация» Сесвете
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Макартур»